Die Abkürzung DSDL steht für
 Document Schema Definition Languages, ISO-Projekt zur Standardisierung von Methoden zur Prüfung von XML-Dokumenten
 Data Storage Description Language, Speicherbeschreibungssprache für Netzwerkdatenbanken

Abkürzung